La Chapelle-Gauthier (Eure) –
 La Chapelle-Gauthier (Sekwana i Marna) –

Zobacz też